Pantografo – strumento utilizzato per copiare, rimpicciolire e ingrandire disegni.
Pantografo – dispositivo utilizzato dai mezzi di trazione ferroviaria o tranviaria alimentati ad alimentazione elettrica (locomotive elettriche, automotrici elettriche, elettrotreni, motrici tranviarie) per la captazione di energia elettrica dalla linea aerea di contatto.
Pantografo – macchina per tracciare a riduzione pantografica, usata nel settore metalmeccanico per l'incisione di stampi e modelli per fonderia, in cui la punta tracciante è costituita da una fresa o da un bulino in rotazione. È usato anche nel settore lavorazione legno per la realizzazione di "pezzi" elaborati come testiere dei letti di forma curva o con fregi.

Apertura a pantografo o parallela –sistema di apertura degli infissi.